Попешти има више значења:

 Попешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Попешти (Сапата), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Попешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Попешти (Коку), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Попешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Попешти (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Попешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Попешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Попешти (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Попешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Попешти (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Попешти (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Попешти (Ђиров), насеље у округу Њамц у Румунији
 Попешти (Фаркаша), насеље у округу Њамц у Румунији
 Попешти (Валени), насеље у округу Олт у Румунији
 Попешти (Барашти), насеље у округу Олт у Румунији
 Попешти (Подениј Ној), насеље у округу Прахова у Румунији
 Попешти (Брази), насеље у округу Прахова у Румунији
 Попешти (Фартацешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Попешти (Мачука), насеље у округу Валча у Румунији
 Попешти (Тетоју), насеље у округу Валча у Румунији
 Попешти (Стоенешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Попешти (Ладешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Попешти (Голешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Попешти (Николаје Балческу), насеље у округу Валча у Румунији
 Попешти (Попешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Попешти (Синешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Попешти (Миклешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Попешти (Драгомирешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Попешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Попешти (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Попешти (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији
 Општина Попешти (Бихор), општина у округу Бихор у Румунији
 Општина Попешти (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији
 Општина Попешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији
 Општина Попешти (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији